Emmanuel Boyer de Fonscolombe, compositor francés;
 Honoré Boyer de Fonscolombe, abogado francés;
 Etienne Laurent Joseph Hippolyte Boyer de Fonscolombe; biólogo francés.